Die Energis Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2002 in Amersfoort stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Umag die Croatia Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amersfoort und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Àlex Corretja, der in diesem Jahr als Vierter der Setzliste im Achtelfinale gegen Christophe Rochus ausschied. Der Erste der Setzliste Albert Costa und der Zweite Juan Ignacio Chela trafen im Finale aufeinander und Chela behielt in zwei Sätzen die Oberhand. Für Costa war es das letzte Endspiel seiner Karriere; Chela gewann den ersten Titel der Saison sowie den zweiten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Paul Haarhuis und Sjeng Schalken, traten nicht erneut zusammen an; nur Haarhuis spielte das Turnier und schied in der ersten Runde aus. Die Südafrikaner Jeff Coetzee und Chris Haggard besiegten nicht nur die Ersten der Setzliste, sondern gaben im Verlauf des Turniers auch keinen Satz ab. Im Finale schlugen sie die Brasilianer André Sá und Alexandre Simoni und gewannen damit ihren ersten gemeinsamen Titel. Für Coetzee war es der erste überhaupt und für Haggard der zweite Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Amersfoort